

Населені пункти та їхні частини
 Сьвіни — село в гміні Болькув Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвіни — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Сьвіни — колонія в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства

Примітки